Formula Renault 2.0 Eurocup 2011 var den tjugoförsta säsongen av formelbilsmästerskapet Formula Renault 2.0 Eurocup. Den första tävlingshelgen kördes på Motorland Aragón den 16-17 april, och den sista på Circuit de Catalunya den 8-9 oktober. Robin Frijns vann förarmästerskapet och Koiranen GP vann teammästerskapet.

Team och förare 
 Gästförare markerade i kursiv stil.

Kalender och resultat

Slutställningar 
Poängfördelning

Förarmästerskapet

Teammästerskapet

Källor 

Formula Renault 2.0 Eurocup-säsonger
Motorsportevenemang 2011
2011 i Europa